Karl Liko ist der Name folgender Personen:
* Karl Liko (Schauspieler) (1894–1993), österreichischer Schauspieler
 Karl Liko (Offizier) (* 1920), österreichischer Generalleutnant i. R.